Gérard Prunier (1942) – accademico e storico francese naturalizzato canadese
 William Prunier (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese